Leipzig, een stad in de Duitse deelstaat Saksen
Leipzig (Balthazar), een muzieknummer uit 2014
Regierungsbezirk Leipzig, een van de drie Regierungsbezirke (regio's) in de Duitse deelstaat Saksen
Bezirk Leipzig, een van de 14 voormalige Bezirke (districten) van de Duitse Democratische Republiek (DDR)
Direktionsbezirk Leipzig, een voormalige regio van de Duitse deelstaat Saksen
Landkreis Leipzig, een district in de Duitse deelstaat Saksen